Rhyssemus — род жесткокрылых семейства пластинчатоусых, подсемейства афодиинов.

Описание 
Первый сегмент задних лапок на вершине не расширен угловидно. Задние бёдра тоньше передних. Шпоры задних голеней узкие, острые.

Систематика 
В составе рода:
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания 

Афодиины
Роды жесткокрылых